Osoby o tym nazwisku:
 David Silverman – brytyjski socjolog
 Jonathan Silverman – amerykański aktor i producent telewizyjny i filmowy
 Neil Silverman – amerykański brydżysta
 Sarah Silverman – amerykańska satyryczka, artystka stand-up, pisarka i aktorka 

Inne:
 Silverman – niezależna polska komedia krótkometrażowa
 Skala Silvermana – skala oceny wydolności układu oddechowego u noworodków